Gedongombo (Ploso)
 Gedongombo (Semanding)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing